A 2016-os úszó-Európa-bajnokságon a műugrás férfi 3 méteres versenyszámának selejtezőjét május 12-én délelőtt, míg a döntőjét kora este rendezték meg a London Aquatics Centreben.

Versenynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint olvashatóak (GMT +00:00).

Eredmény 
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

Jegyzetek 

F03